Уильям Питт ():  (1559—1636) — английский политик, член Палаты общин (1614—1625), отец Эдварда Питта.
 Питт, Уильям Старший (1708—1778) — премьер-министр Великобритании (1766—1768).
  (ок. 1728—1809) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1754—1761), главнокомандующий войсками Великобритании в Ирландии (1784—1791).
  (1754—1836) — британский политик, член Палаты общин (1780—1826), член Королевского общества (с 1787), сын Джона Питта (ум. 1787).
 Питт, Уильям Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании (1783—1801, 1804—1806), сын Уильяма Питта Старшего.
  (1855—1918) — австралийский архитектор и политик.
  (1926—2017) — австралийский автогонщик, чемпион Австралии по кузовным гонкам (1961).
  (1937—2017) — британский политик, член Палаты общин (1981—1983).